Ландскрона ( «венец, корона земли») — многозначный термин.

 Ландскруна — город в лене Сконе, Швеция, центр одноимённой коммуны.
 Ландскруна — крепость в шведском городе Ландскруна.
 «Ландскруна» — шведский футбольный клуб из города Ландскруна.
 Ландскрона — шведская крепость, существовавшая в 1300—1301 годах в месте впадения реки Охты в Неву.